Штерн (Stern, «звезда») — фамилия еврейского или немецкого происхождения.

Персоналии 
 Штерн, Абрам Хананович (1918—2014) — скрипач и музыкальный педагог.
 
 Штерн, Адольф (1835—1907) — немецкий поэт и историк литературы.
 Штерн, Александр Исаакович — советский и российский математик.
 Штерн, Алексей Георгиевич (род. 1942) — советский и российский живописец, театральный режиссёр, педагог, художник-постановщик.
  (1846—1936) — немецкий историк.
 Штерн, Берт (1929—2013) — американский фотограф.
 
 Штерн, Вернер (1932—2018) — немецкий шахматист.
 Штерн, Виктор (1885—1958) — философ-коммунист.
 Штерн, Владимир Аронович (род. 1942) — советский футболист.
 Штерн, Вольф (1897—1961) — австрийский коммунист, советский разведчик, брат Манфреда и Лео Штернов.
 Штерн, Геннадий Исаакович (род. 1949) — советский и российский лётчик, полковник, Герой Российской Федерации.
 Штерн, Георг Фридрих Теофил (1803—1886) — эльзасский органист.
 Штерн, Грета (1904—1999) — немецкий и аргентинский фотограф.
 Штерн, Григорий Михайлович (1900—1941) — советский военачальник, генерал-полковник, Герой Советского Союза.
 Штерн, Давид Григорьевич (1900—1937) — советский писатель, экономист и дипломат.
 Штерн, Дьёрдь (более известный как Шолти, Георг; 1912—1997) — венгерский и английский дирижёр.
 Штерн, Елена (род. 1994) — швейцарская кёрлингистка.
  (1908—1998) — немецкий сценарист, жена сценариста Курта Штерна.
 Штерн, Игнац (1679—1748) — австрийский художник.
 Штерн, Ицхак (1901—1969) — личный бухгалтер Оскара Шиндлера.
  (1897—1944) — немецкий художник.
  (1819—1874) — немецкий поэт и землевладелец.
  (1859—1944) — немецкий историк и журналист.
 Штерн, Курт (1902—1981) — германский и американский зоолог и генетик.
  (1907—1989) — немецкий сценарист.
  (1901—1982) — немецкий историк и общественный деятель, брат Манфреда и Вольфа Штернов.
 Штерн, Леонард (род. 1938) — американский миллиардер.
 Штерн, Лина Соломоновна (Либе-Лея Шоломовна; 1875—1968) — швейцарский и советский физиолог.
  (1846—1911) — немецкий египтолог.
 Штерн, Людмила Яковлевна (род. 1935) — журналист, прозаик. Живёт в Бостоне, США.
 Штерн, Макс Эммануил (1811—1873) — еврейско-немецкий писатель.
 Штерн, Манфред (1896—1954) — советский разведчик, сотрудник Коминтерна, командир интербригады в Испании.
 Штерн, Менахем (1925—1989) — израильский историк.
 Штерн, Мирослава (1926—1955) — чехословацко-мексиканская актриса.
  (1807—1894) — германский математик.
 Штерн, Мориц Рейнгольд фон (1860—1938) — немецкий писатель, поэт, журналист и редактор.
 Штерн, Отто (1888—1969) — немецкий физик.
 Штерн, Пауль (1892—1948) — австрийский адвокат, дипломат и игрок в бридж.
 Штерн, Рене (род. 1972) — немецкий шахматист, международный мастер (1992).
 Штерн, Рудольф Давыдович (1910—1990) — советский патологоанатом, профессор, заслуженный врач РСФСР (1964).
 Штерн, Сара Эльевна (Соня Делоне, 1885—1979) — французская художница-абстракционистка.
 Штерн, Сергей Фёдорович (1886—1947) — адвокат, журналист, русский общественный деятель.
 Штерн, Уильям (1871—1938) — немецкий психолог и философ.
 Штерн, Фриц (1926—2016) — американский историк.
 Штерн, Хайди (более известна как Дженнифер Раш; род. 1960) — американская певица немецкого происхождения.
  (1928—2020) — немецкий скрипач.
 Штерн, Шамуэль (1920—1969) — британский историк-востоковед, исламовед, лингвист и нумизмат венгерского происхождения.
 Штерн, Эрнст Романович (1859—1924) — русский филолог и археолог.
 Штерн, Юлиус (1820—1883) — немецкий скрипач, основатель берлинской консерватории.
 Штерн, Юрий (1949—2007) — израильский парламентарий и общественный деятель.

Топонимы 
 Штерн — до 1945 г. название села Андреево-Иваново в Раздельнянском районе Одесской области.

См. также 

 
  — немецкий журнал
 
 
 
 
 
 
 
 Штернхейм, Карл

Примечания